Vinte anos após a Conferência de Estocolmo, foi realizado no Rio de Janeiro, em 1992, a 1.ª Jornada de Educação Ambiental durante o Fórum Global. Foi um evento paralelo à 2.ª Conferência das Nações Unidas sobre meio ambiente e desenvolvimentoRio-92.

O objetivo da Jornada era debater o missão da Educação Ambiental como papel central da formação de valores nos diferentes modelos de sociedade. Durante um ano de trabalho internacional, questões como a sustentabilidade do planeta, as políticas vigentes, aumento da pobreza  foram amplamente debatidas e deste evento resultou um documento chamado Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global.

Participaram do evento educadores, adultos, e também crianças de oito regiões do mundo, entre elas:
América Latina, América do Norte, Caribe, Europa, Ásia, Estados Árabes, África e Pacífico do Sul.

Ver também 

 Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global
 Educação Ambiental
 Rio-92

Bibliografia 

 Acselrad, H. (1999) "Sustentabilidade e desenvolvimento: modelos, processos e relações". In: Cadernos de Debate, Brasil sustentável e Democrático, Rio de Janeiro, Fase.

 http://www.apoema.com.br/ArtigoEA.htm

Ligações externas 
 https://web.archive.org/web/20090824071453/http://www.ufpa.br/npadc/gpeea/DocsEA/TratadoEA.pdf  Leia a declaração completa do Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global.

Ecologia
Tratados ambientais